Флаг Сердо́бского района является официальным символом муниципального образования Сердобский район Пензенской области Российской Федерации. Флаг учреждён 27 апреля 2007 года.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное зелёное и червлёное полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, косвенно пересеченное золотой яблоневой ветвью, справа выходящей, слева вписанной, со свисающим яблоком и поднимающимися от верхнего края тремя огнями того же металла».

«Флаг Сердобского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое на зелёную и красную части жёлто-оранжевым изображением яблоневой ветви с тремя листочками на зелёной части полотнища, и свисающим яблоком на красной части полотнища; ветка наклонена, начинаясь на расстоянии 1/3 ширины полотнища от верхнего края у древка и заканчиваясь на расстоянии 1/6 ширины полотнища от нижнего края у свободного края».

Обоснование символики 
Флаг Сердобского района составлен на основании герба Сердобского района Пензенской области по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Сердобский район — родина известного изобретателя электрической свечи (лампочки)  П. Н. Яблочкова. Яблоко (гласный символ фамилии великого изобретателя) и три пламени (символ пламени свечи) многократно символизируют великого сына Сердобской земли.

Яблоневая ветка (пламя графически напоминает лист яблони) символизирует природные красоты среднерусской полосы, множество садов окрестных населённых пунктов и трудолюбие жителей. Символика яблока и яблоневой ветки многозначна:

— это символ жизненного роста и скрытого плодородия;

— символ вечности, цельности, здоровья, омоложения (молодильные яблочки), весны, земного начала;

— символ земного мира, державности.

Разделение полотнища на два цвета символически отражает разностороннюю направленность района и по линии сельскохозяйственного развития (зелёное поле) и по линии промышленности (красное поле).

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания